A Liga Brasileira de Jiu-Jitsu foi a primeira entidade oficial de nível nacional do esporte, fundada em 13 de Julho de 1991 pelo Professor Adair Alves de Almeida (Hoje Mestre - Faixa Vermelha 9º Dan).

Atualmente a presidencia da LBJJ está sob direção do Mestre Hilton Leão (Faixa Vermelha 9º Dan), tendo como vice o Professor João Andrade Batista.

Histórico

Idealizada pelo Mestre Adair Alves que reuniu um grupo de Professores oriundos dos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Distrito Federal, com vista na expansão da Arte Marcial para todo o Brasil, a Liga Brasileira de Jiu-Jitsu - LBJJ foi fundada em 13 de Julho de 1991. Foi criada uma diretoria provisória que teve como Presidente e Vice-Presidente os Mestres Adair Alves de Almeida (Minas Gerais) e Célio Caneca (Rio de Janeiro), respectivamente. No mesmo ano ocorreu o 1º Campeonato Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu na cidade de Belo Horizonte no mês de Dezembro.

Em Junho de 1992 foi eleita a primeira presidência oficial da LBJJ e teve como Presidente o Prof. João Leandro Neto (Minas Gerais) e como vice-presidente o prof. Silvio Pereira (Rio de Janeiro), que tomaram posse em 26 de Setembro de 1992, na cidade de Caldas Novas – Goias, data e local do segundo evento oficial da Liga.

A partir de então a LBJJ começou a promover campeonatos anuais, sempre no mês de Setembro e a cada ano em cidades diferentes, contando com a participação de várias equipes vindo de várias partes do Brasil. As assembléias para as decisões a serem tomadas em relação aos assuntos de interesse da Liga eram realizadas antes ou depois dos eventos e na cidade onde os mesmos aconteciam.

Principais Torneios
 Campeonato Brasileiro Interclubes de Jiu-Jitsu
 Copa Leão Dourado de Jiu-Jitsu

Ligações externas 
 Página oficial da Liga Brasileira de Jiu-jitsu

Organizações de jiu-jitsu